Мачедония (; ) е румънското и старо сръбско произношение на Македония и може да се отнася за:

 „Мачедония“, румънско списание, излизало от 1888 до 1889 година;
 „Мачедония“, сръбски вестник, излизал от 1895 до 1912 година;
 „Мачедония“, румънски вестник, излизал в 1901 година;
 „Мачедония“, румънски вестник, излизал в 1908 година.
 „Мачедония“, село в Окръг Тимиш, Румъния,

 Вижте също
 Македония
 Маседоан
 Маседония